Istomin ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Istomin (* 1986), usbekischer Tennisspieler
 Eugene Istomin (1925–2003), US-amerikanischer Pianist
 Marta Casals Istomin (* 1936), US-amerikanische Musikerin
 Oleksandr Istomin (* 1998), ukrainischer Billardspieler
 Sergei Istomin, russischer Cellist
 Sergei Istomin (Gewichtheber) (* 1986), kasachischer Gewichtheber
 Wladimir Iwanowitsch Istomin (1809–1855), russischer Marineoffizier